Њивице могу бити:

 Њивице, насеље у Боки которској, Република Црна Гора
 Њивице (Омишаљ), насеље у општини Омишаљ, на острву Крку, Република Хрватска
 Њивице (Мљет), насеље на острву Мљету, Република Хрватска
 Њивице (Радече), насеље у општини Радече, Република Словенија